Sohodol se poate referi la:

Localități în România 
 Sohodol, Alba, comună în județul Alba , reședința comunei cu același nume
 Sohodol (Albac), Alba, sat în județul Alba 
 Sohodol, Bacău, sat în județul Bacău 
 Sohodol, Bihor, sat în județul Bihor 
 Sohodol, Brașov, sat în județul Brașov 
 Sohodol, Gorj, sat în județul Gorj 
 Sohodol, Hunedoara, sat în județul Hunedoara

Vezi și 
 Râul Sohodol (dezambiguizare)
 Vale (geografie) unde se explică: Sohodol = O albie sau vale seacă, abruptă, formată în urma pierderii apei în adânc prin fisuri, ponoare etc.
Toponime românești
Toponime slave